Jméno a příjmení Miroslav Novotný má více nositelů:

 Miroslav Novotný (geolog) (1921–1971) – český geolog
Miroslav Novotný (historik) (* 1958) – český historik
 Miroslav Novotný (matematik) (1922–2015) – český matematik
 Miroslav Novotný (diplomat) (1925–2000) – čs. komunistický diplomat a politik, za normalizace poslanec ČNR
 Miroslav Novotný (politik ODS) (* 1947) – český politik ODS, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP

Reference